У́лица Ма́ршала Бирюзо́ва — название улиц в различных населённых пунктах мира. Улицы названы именем Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Бирюзова Сергея Семёновича (1904—1964), начальника Генштаба Вооружённых сил СССР в 1963—1964 годах.

Россия 
 Улица Маршала Бирюзова — улица в Москве.
 Улица Маршала Бирюзова — улица в Одинцово Московской области.
 Улица Маршала Бирюзова — улица в Рязани.

Россия/Украина 
 Улица Маршала Бирюзова — улица в Севастополе.

Сербия 
 Улица Маршала Бирюзова — улица в Белграде.

Украина 
 Улица Маршала Бирюзова — улица в Белгороде-Днестровском Одесской области.
 Улица Маршала Бирюзова — улица в Горловке Донецкой области.
 Улица Маршала Бирюзова — улица в Киеве.
 Улица Маршала Бирюзова — улица в Полтаве.

См. также 
 Улица Бирюзова
 Улица Генерала Бирюзова — улица в Судаке (Крым)

Маршала Бирюзова